Samuelstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Samuelstjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (7,16 ha)
Samuelstjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn